Le tournoi d'Eastbourne est un tournoi de tennis féminin professionnel. L'édition 2016, classée en catégorie Premier, se dispute du 19 au .

Faits marquants

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2016
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2016
Tennis en juin 2016